Dodge County je název čtyř okresů ve Spojených státech amerických:
 Dodge County (Georgie) – okres státu Georgie
 Dodge County (Minnesota) – okres státu Minnesota
 Dodge County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Dodge County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin